Anna Habsburská (1318 – prosinec 1343) byla dolnobavorská vévodkyně a poté gorická hraběnka.

Život 
Narodila se jako jedna ze dvou dcer rakouského vévody a římského krále Fridricha I. a Isabely, dcery aragonského krále Jakuba II. Roku 1326 byla v Landshutu provdána za Wittelsbacha Jindřicha XV. a roku 1333 ovdověla. Podruhé se provdala roku 1336 za Jana Jindřicha Gorického. Manželství zůstalo bezdětné. O dva roky později Anna znovu ovdověla a stala se abatyší ve vídeňském klášteře klarisek.

Vývod z předků

Externí odkazy

Reference

Literatura 
 
 Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001, s. 166–167.

Bavorské vévodkyně
Gorické hraběnky
Klarisky
Abatyše
Pohřbení ve Vídni
Narození v roce 1318
Úmrtí v roce 1343
Ženy
Habsburkové v 14. století